Беовизија 2004. је била друга по реду Беовизија, такмичарски фестивал забавне музике, и део процеса за избор представника државне заједнице Србије и Црне Горе на Песми Евровизије 2004. у Истанбулу. Победио је састав Негатив са песмом Збуњена.

Формат 
2004. је била године повратка Србије и Црне Горе на Песму Евровизије. Радио-телевизија Србије и Удружење јавних радио-телевизија Србије и Црне Горе (званични члан Европске радиодифузне уније, координационо тело РТС и РТЦГ) објавили су паралелне конкурсе за фестивале Беовизија 2004. и Европесма-Еуропјесма 2004, национални избор за представника на Песми Евровизије. На Европесми-Еуропјесми је учествовало 16 песама које је од пристиглих на тај конкурс одабрала заједничка комисија, те 4 најбоље пласиране песме са Беовизије и 4 песме које је интерно одабрала Радио-телевизија Црне Горе.

О победнику Беовизије 2004. одлучивао је осмочлани жири, уз гласове гледалаца путем телегласања у улози деветог члана жирија. У осталим пропозицијама, Фестивал је обликован по угледу на евровизијски: вокали се изводе уживо уз подршку инструменталне матрице, дужина песме је ограничена на три минута и број извођача на сцени је ограничен, мада је у пракси ово последње правило интерпретирано слободно, тако да се нпр. у квоту од шест извођача често нису рачунали пратећи вокали.

На Европесми-Еуропјесми је победио Жељко Јоксимовић са песмом Лане моје, која је потом освојила друго место у финалу Песме Евровизије у Истанбулу. Као и каснијих година, гласање на самој Европесми-Еуропјесми је било веома подељено осим заједничке подршке Јоксимовићевој нумери. Две пропласиране песме са Беовизије су од свих црногорских чланова жирија добиле по нула поена, а исто толико је у збиру од свих чланова жирија испред РТС добило и свих пет песама из Црне Горе.

Вече 
Такмичарско вече Беовизије 2004. одржано је 20. фебруара у београдском Сава центру. Програм су водили глумац Александар Срећковић и Ксенија Балабан, а учествовало је 28 извођача. 23. фебруара је одржана и Ревија победника, на којој су изведене победничке композиције Беовизије и Европесме-Еуропјесме и додељене годишње награде Фестивала за 2003. годину (водио је Воја Недељковић са пет „нових лица").

Победничка песма Збуњена састава Негатив својим тврдим рок звуком раздрмала је фестивалске норме, освојила четврто место на Европесми-Еуропјесми 2004. и постигла велики комерцијални успех. Међу великим изненађењима остали су и изостанак проласка фаворизованих Коктел бенда и Оркестра Бобана Марковића на Европесму-Еуропјесму и слаб пласман Јелене Карлеуше, која је наступила у свом препознатљивом голишавом стилу окружена ад хок групом мушкараца ("Врели репери"). Међу „посебно запаженим“ наступима свакако су се истакле и Маја Николић и Цеца Славковић држећи се за руке у стилу руске групе т. А. Т. у, као и Хусеин Алијевић Хуса, чије извођење песме Ерогена зона су пратиле девојке симулирајући секс у садо-мазо опреми (Хуса се након овог извођења, које му је завредело нил пуан, није појављивао на фестивалима).

Чланови жирија су били Гоца Тржан (1 у доњој табели), Душан Ерцеговац (2), Јелена Илић (3), Велибор Золак (4), Биљана Крстић (5), Јосип Бочек (6), Силвана Ђурашевић (7) и Слободан Марковић (8, председник жирија) те гласови публике путем телегласања у улози деветог члана жирија (9). Закључујући саопштавање гласова, Марковић је рекао и ово: „Сем два, три изузетка, моје лично мишљење је да ми немамо песму за Евровизију. Већина нас смо разочарани квалитетом мелодија које смо чули вечерас!", што је публика пропратила овацијама.

*Такође и Отров у малим бочицама.
**Такође и Тугу да осветим.

Годишња издања Беовизије
Музички фестивали 2004.
Србија у 2004.
Србија и Црна Гора на Песми Евровизије